Dies ist eine Liste der Nummer-eins-Hits in den Mainstream Top 40 Jahr für Jahr von den Mainstream Top 40 aus den Vereinigten Staaten. Die Charts werden wöchentlich neu erstellt.

Die Mainstream Top 40 Charts (auch seit Juni 2009 als Pop Songs bezeichnet) sind „Die heißesten Pop-Songs der Woche, aufgelistet vom Mainstream Top 40 Airplay Publikum und Zusammengestellt von Nielsen BDS.“

Mainstream Top 40 
1990er 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

2000er 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

2010er 2010, 2011

Quellen 

Musikwirtschaft (Vereinigte Staaten)
Nummer Eins Hits Mainstream Top 40
Musikcharts